Albanese oder Albanèse ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Albanese (* 1963), australischer Premierminister
 Antonio Albanese (Fechter) (* 1937), italienischer Fechter
 Antonio Albanese (* 1964), italienischer Filmschaffender
 Catherine L. Albanese (* 1941), US-amerikanische Religionswissenschaftlerin

 Diego Albanese (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 Egide-Joseph-Ignace-Antoine Albanèse (1731–1800), französischer Kastrat und Komponist
 Federico Albanese (* 1982), italienischer Komponist und Pianist
 Flavio Albanese (* 1951), italienischer Designer und Architekt
 Francesco Albanese (1912–2005), italienischer Sänger (Tenor)
 Frank Albanese (1931–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Giacomo Albanese (1890–1947), italienischer Mathematiker
 Giuseppe Albanese (* 1979), italienischer Pianist
 Lauren Albanese (* 1989), US-amerikanische Tennisspielerin
 Licia Albanese (1909–2014), italienische Sängerin (Sopran)
 Roberto Albanese (* 1973), deutscher Tänzer, Tanzsporttrainer und Choreograf
 Uta Albanese (* 1973), deutsche Tänzerin und Tanzsporttrainerin
 Vincenzo Albanese (* 1996), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Albanesi